Molekulska formula -{C36H44N4O8}- se može odnositi na:

 Koproporfirinogen I
 Koproporfirinogen III